Павел Лаптев
 Лаптев, Павел Васильевич (1911—1954) — Герой Советского Союза.
 Лаптев, Павел Павлович (1928—2011) — советский партийный деятель, генерал-майор; депутат ВС СССР (1984—1989).